Scaligeria assyriaca är en flockblommig växtart som beskrevs av Josef Franz Freyn och Joseph Friedrich Nicolaus Bornmüller. Scaligeria assyriaca ingår i släktet Scaligeria och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
assyriaca